НРМ:
 Эксперимент
 Независимая республика Македония — государственное образование, провозглашённое в конце Второй мировой войны на территории югославской и греческой Македонии;
 N.R.M. (Незалежная Рэспубліка Мроя) — белорусская рок-группа.